Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 2006 года прошёл с 9 по 13 августа на стадионе Stade Germain Comarmond, в городе Бамбус, округ Ривьер-Нуар, Маврикий.

Результаты

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Август 2006 года
Чемпионаты Африки на Маврикии
2000-е годы на Маврикии
Чемпионаты Африки в 2006 году
Международные соревнования по лёгкой атлетике на Маврикии